Суперкубок Сан-Марино з футболу 2017 — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 вересня 2017 року між чемпіоном Сан-Марино «Ла Фіоріта» та володарем кубка Сан-Марино «Тре Пенне».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на сайті Федерації футболу Сан-Марино 
 Матч на transfermarkt 

2017
Сан-Марино
Вересень 2017